Mansion on the hill (Hank Williams) (1947), single van Hank Williams sr.
 Mansion on the hill (Bruce Springsteen) (1982), nummer van Bruce Springsteen
 Mansion on the hill (Neil Young) (1990), single van Neil Young